Columnophora är ett släkte av svampar. Columnophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Columnophora